Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2011 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 21. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 16 kwietnia na hiszpańskim torze Ciudad del Motor de Aragón, a zakończyły również w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Holender Robin Frijns, a wśród zespołów - fińska ekipa Koiranen Motorsport.

Lista startowa 
R = Debiutant (klasyfikowany)

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz sezonu 2011 został oficjalnie ogłoszony 11 października 2010 roku. Wszystkie siedem rund towarzyszyło Formule Renault 3.5.
Źródło: wsr.alkamelsystems.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: worldseriesbyrenault.fr 
Punktacja:
Wyścig: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów 
Źródło: worldseriesbyrenault.fr

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2011 w sportach motorowych